Kierzki (Grande-Pologne)
 Kierzki (Podlachie)
 Kierzki (Silésie)